Earthshaker steht für:

 Earthshaker (Band), japanische Metal-Band
 Earthshaker Fest, Metal-Festival in Franken